Напха, также Напаха или Наппаха, — древнееврейское слово «кузнец». Часть именований следующих персоналий:

 Иоханан бар-Наппаха (ум. 279) — палестинский учёный (амора) и проповедник.
 Исаак Напха (III—IV века) — палестинский амора.

Слова и фразы на иврите